Władimir Fiodorow (łyżwiarz)
 Władimir Fiodorow (piłkarz)
 Władimir Fiodorow (konstruktor)
 Władimir Fiodorow (polityk)